Коэч — кенийская фамилия:

 Коэч, Бернард — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Коэч, Исиа — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Коэч, Питер — кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
 Коэч, Пол — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Коэч, Пол Кипсили — кенийский бегун на средние дистанции.